L'acronimo BITS può riferirsi a:
 Background Intelligent Transfer System, componente dei sistemi operativi Windows
 Società Italiana di Bioinformatica, organizzazione scientifica italiana
 Birla Institute of Technology and Science (o Bits Pilani), un'università scientifica indiana